Анато́лий Гео́ргиевич Машко́в (30 августа 1944, Челябинск) — советский конькобежец, участник Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

Карьера 
На зимней Олимпиаде 1968 года Анатолий участвовал в беге на 5000 и 10 000 метров и занял 14-е и 16-е места соответственно.

Воспитанник спортивной школы «Юность-Метар».

Примечания

Ссылки 
 

Конькобежцы СССР
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Мастера спорта СССР международного класса